Ива́н Ива́нович Швецо́в:
 Швецов, Иван Иванович (1889—1918) — большевик, член Учредительного Собрания
 Швецов, Иван Иванович (1919—1943) — гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.